Stegen, een buurtschap in Noord-Brabant
Stegen (Dreisamtal), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Stegen (Duitsland), een deelgemeente van Inning am Ammersee
Stegen (Italië), een frazione in het Italiaanse stadje Bruneck
Stegen (Luxemburg), een plaats in het Luxemburgse kanton Diekirch
Bargfeld-Stegen, een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein

Personen met de achternaam Stegen
Alfred Vander Stegen, een Belgische politicus
Guido Stegen, een Belgische architect